Ске́ндер Хюсе́ни (; род. , Подуево, ФНРЮ) — министр иностранных дел Республики Косово в 2008—2010 гг. Хюсени окончил факультет английского языка и литературы Университета Приштины в 1979 году. Хюсени остался на короткое время для целей исследования в Блумбсбургский штатный колледж США (1978) и в Абердинском университете в Шотландии (1986).

3 марта 2008 года он был назначен министром иностранных дел Косова. До занятия этого поста он был министром культуры, молодежи, спорта и жилищного строительства в прежнем правительстве. Хюсени также был представителем косовского правительства на переговорах по статусу края до Провозглашения независимости Косова (2008).

Членство в партии 
Хюсени — член партии Демократическая лига Косова (ДЛК).

Портфолио 
Прошлая и нынешняя деятельность

 Основной политический советник Ибрагима Руговы и президента Фатмира Сейдиу
 Член партии ДЛК и секретариата по международным отношениям
 Пресс-секретарь группы единства
 Член учредительного Комитета Косова

Примечания

Ссылки 
 Канцелярия премьер-министра Республики Косово

Родившиеся в Подуеве
Министры иностранных дел Косово
Политики Косова
Выпускники Блумсбургского университета Пенсильвании